est une espèce éteinte de fourmis, la seule rattachée au genre Aneuretellus. Elle est connue grâce à un fossile de l'Éocène moyen trouvé à Sakhaline.

Liens externes

Notes et références 

Aneuretinae
Taxon fossile décrit en 1988
Insecte décrit en 1988
Espèce d'Apocrites préhistoriques (nom scientifique)